Richie ist als eine Verkleinerungsform von Richard ein insbesondere im englischen Sprachraum vorkommender männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt.

Varianten 
 Ritchie

Namensträger

Vorname 

 Richie Alagich (* 1973), australischer Fußballspieler
 Richie Ashburn (1927–1997), US-amerikanischer Baseballspieler
 Richie Crabtree (* 1934), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 Richie Fallows (* 1995), englischer Squashspieler
 Richie Goods (* 1969), US-amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Richie Havens (1941–2013), US-amerikanischer Folksänger und Musiker
 Richie Ramone (* 1957), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Richie Regehr (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Richie Sambora (* 1959), US-amerikanischer Gitarrist und Songwriter
 Richie Vitale (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker

Familienname 
 Donald Richie (1924–2013), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Lionel Richie (* 1949), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Nicole Richie (* 1981), US-amerikanisches It-Girl

Künstlername 
 Matze Knop (* 1974), genannt „Richie“, deutscher Comedian und Sänger

Siehe auch 
 Ritchey
 Ricci (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Familienname
Englischer Personenname